Dazai ist der Familienname folgender Personen:

 Dazai Hisao (1923–1998), japanischer Schauspieler
 Dazai Osamu (1909–1948), japanischer Schriftsteller und Namensgeber des gleichnamigen Literaturpreises
 Dazai Shundai (1680–1747), japanischer Konfuzianist und Wirtschaftgelehrter